Reagan Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Reagan Branch (Little Osage River), Kansas
 Reagan Branch (Crooked Creek), Missouri
 Reagan Branch (Boyds Creek), Tennessee
 Reagan Branch (East Fork Angelina River), Texas